peut évoquer :

 , épisode VI : Le Retour du Jedi, le troisième film de la saga  sorti en 1983 ;

Ce titre peut également évoquer ses adaptations en jeu vidéo :
 , un jeu vidéo développé par Atari Inc. en 1984 sur borne d'arcade, par la suite porté sur ordinateurs personnels par Domark ;
 , un jeu vidéo développé par  sur Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bits et  en 1983.